Mon Repos (französisch „mein Ruheplatz“) oder Monrepos steht für:

 Mon-Repos (Lausanne), Park im Stadtteil Mousquines/Bellevue in Lausanne, Schweiz
 Monrepos (Wyborg), Landschaftspark in Russland
Monrepos (Forschungszentrum und Museum), Archäologisches Forschungszentrum und Museum für menschliche Verhaltensevolution in Neuwied
 Mon Repos Conservation Park in der Bundaberg Region, Queensland, Australien

Bauwerke:
 Mon Repos, Herrenhaus in Radebeul, siehe Altfriedstein
 Villa Mon Repos, Villa in Niederlößnitz, siehe Goldschmidtvilla (Radebeul)
 Schloss Monrepos (Neuwied), ehemalige Sommerresidenz in Neuwied
 Seeschloss Monrepos in Ludwigsburg
 Villa Monrepos, Geisenheim
 Campagne Mon Repos, abgegangener Landsitz in Bern, Schweiz
 Mon Repos (Korfu), Schloss auf Korfu, Griechenland

Orte:
 Mon Repos (Port of Spain), Gemeinde in Trinidad und Tobago
 Mon Repos (San Fernando), Stadtteil in Trinidad und Tobago
 Mon Repos (St. Lucia), Stadt auf St. Lucia